Olympic peut désigner :
 Olympic Airlines, ancienne compagnie aérienne nationale grecque ;
 Olympic Air, compagnie aérienne grecque, née de la privatisation de la précédente ;
 le paquebot Olympic, sister-ship du Titanic et du Britannic ;
 le réseau de salles de cinéma parisiennes, créé dans les années 1970 par Frédéric Mitterrand ;
 les studios Olympic ou ont été enregistrés de grands titres du rock ;
 une station du métro de Hong Kong ;
 une ancienne salle de concert à Nantes, fermée en 2011, dont la programmation est transférée vers Stereolux ;
 le Fribourg Olympic Basket, club suisse de basketball à Fribourg.

Voir aussi 
 
Homonymie de toponyme